Михаил Удовиченко:
 Удовиченко, Михаил Владимирович (1995) — российский самбист.
 Удовиченко, Михаил Дмитриевич (1878—1934) — русский офицер, герой Первой мировой войны.